Суперкубок Естонії з футболу 2007 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 листопада 2007 року між чемпіоном і володарем кубка Естонії Левадією та фіналістом кубка Естонії Транс (Нарва).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2007
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні